Schafbruck ist der Ortsname von

 Schafbruck (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schafbruck (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern